Bang, Part 2 — четвертий сольний мікстейп американського репера Chief Keef, виданий 15 серпня 2013 р. на 18-ті уродини артиста. Наразі реліз має платиновий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 327 тис. разів. 

Зазначені гости: DJ Holiday, комедіянти Майк Еппс та Майкл Блексон. HipHopDX вказали на відсутність Еппса на мікстейпі. Це підтвердив і твіт  Кіфа. 18 жовтня реліз з'явився на iTunes. 1 серпня 2015 вийшов сиквел Bang 3.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Chief Keef